Çetinkaya () ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Der Name setzt sich zusammen aus den Elementen Çetin („der Schwierige, der Strenge“) und Kaya („der Felsen“). Außerhalb des türkischen Sprachraums tritt der Familienname oft in der nicht-türkischen Schreibweise Cetinkaya auf.

Namensträger

Familienname 
 Aleksan Cetinkaya (* 1980), deutsch-türkischer Schauspieler
 Ali Çetinkaya (1878–1949), osmanischer Offizier und türkischer Politiker
 Berat Çetinkaya (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Duygu Çetinkaya (* 1986), türkische Schauspielerin
 Ersel Çetinkaya (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Gürkan Çetinkaya (* 1987), türkischer Eishockeyspieler
 Hüseyin Çetinkaya (* 1953), türkischer Fußballspieler
 Kelime Çetinkaya (* 1982), türkische Skilangläuferin
 Murat Çetinkaya (* 1976), türkischer Ökonom und Chef der türkischen Zentralbank (2016–2019)
 Olcay Çetinkaya (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Özcan Çetinkaya (* 1978), türkischer Boxer
 Serkan Cetinkaya (* 1974), deutscher Schauspieler
 Yasemin Cetinkaya (* 1988), deutsche Schauspielerin

Sonstiges 
 SK Çetinkaya Türk, türkischer Fußballverein

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname